Русь может означать:
 Русь (русы) — средневековый народ, имя которого стало названием созданного им государства и этнокультурного региона в Восточной Европе.
 Русь — этнокультурный регион в Восточной Европе, сформировавшийся в период существования Древнерусского государства (Киевской Руси) и после его распада.
 Русская земля — летописный термин X—XVII веков с варьирующим территориальным охватом.
 Русь — литературное или народное название России. Пример: поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Об этимологии слова «Русь» смотри статью Русь.

Производные названия государств и регионов 
 Белая Русь — историческое название.
 Великая Русь — историческое название, означающее землю русского (великорусского) народа, ядро его формирования.
 Владимирская Русь — термин.
 Галицкая Русь — термин.
 Западная Русь — термин.
 Карпатская Русь — историко-географическая область в Центральной Европе.
 Киевская Русь — средневековое государство (IX—XIII вв.) на территории Восточно-Европейской равнины.
 Литовская Русь — термин, обозначающий русские земли в составе Великого княжества Литовского.
 Малая Русь — историческое название.
 Московская Русь — термин, обозначающий Московское княжество и русские земли, признававшие его верховенство. Для периода с конца XV—XVII веков синоним Русского государства.
 Подкарпатская Русь — название одной из земель в составе первого чехословацкого государства в 1920—1938 годах.
 Польская Русь — термин, обозначающий русские земли в составе Польского королевства.
 Пряшевская Русь — название региона в Словакии.
 Северо-Западная Русь — термин, обозначающий Новгородскую и Псковскую земли.
 Северо-Восточная Русь — исторический регион IX—XV веков с центром в междуречье Волги и Оки.
 Угорская Русь — термин, обозначающий русские земли в составе Венгерского королевства.
 Холмская Русь — историческая область XIII — начала XX веков на левобережье Западного Буга. Название образовано от города Холма (ныне Хелм). Часть Червонной Руси.
 Червонная Русь — историческое название.
 Чёрная Русь — историческое название.
 Юго-Западная Русь — термин, обозначающий Галицкое и Волынское княжества либо, в широком смысле, также княжества Среднего Поднепровья (иногда Южная Русь).

Населённые пункты

Польша 
 Русь — деревня в Ольштынском повяте Варминско-Мазурского воеводства, относится к гмине Ставигуда.
 Русь — деревня в Острудском повяте Варминско-Мазурского воеводства, относится к гмине Моронг.
 Русь — деревня в Ломжинский повяте Подляского воеводства, относится к гмине Визна.

Россия 
 Русь — бывшее село в Камчатском крае.
 Верхняя Русь (Урясьбаш) — деревня в Кукморском районе Татарстана на реке Русь.
 Нижняя Русь — деревня в Кукморском районе Татарстана на реке Русь.

Техника 
 «Русь» — аэростатоносец, построенный в 1887 году.
 «Русь» — буксирный пароход 2-й Тихоокеанской эскадры, погибший во время Цусимского сражения.
 «Русь» — пилотируемый российский батискаф (2010, титановый корпус, глубина погружения — 6 км, время погружения — до 10 часов).
 «Русь» — пароход ходивший под флагом Российской империи; 11 января 1911 года во время сильного шторма затонул в Чёрном море, погибли 172 человека.
 «Русь» — марка советского бытового кинопроектора.
 «Русь» — микропрограмма телефонных аппаратов с АОН, телефонный аппарат с такой программой, а также название микропроцессора R100-XP для таких телефонов.
 Русь-М — семейство разрабатываемых Россией ракет-носителей.
 «Русь» — неофициальное название российского космического проекта Перспективной пилотируемой транспортной системы (ППТС).
 НАМИ-0295 «Русь» — советский концептуальный грузовик.

СМИ 
 «Русь» — газета, основанная в Москве И. С. Аксаковым и выходившая под его редакцией.
 «Русь» — политическая и литературная газета издававшаяся в 1864 году в Санкт-Петербурге под редакцией В. В. Бажанова.
 «Русь» — политическая, общественная и литературная газета; издавалась с 1894 по 16 февраля 1896 года () под редакцией В. П. Мещерского, затем Н. Зеленского.
 «Русь» — преобразованное из одноимённой газеты периодическое издание под редакцией В. П. Гайдебурова.
 «Русь» — ежедневная газета, основанная в 1903 году А. А. Сувориным; издававшаяся в Петербурге.
 «Русь» — ежемесячный художественный журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1878 году; издатель-редактор М. О. Микешин.
 «Русь» — газета, выходившая в 1934—1936 гг. в Софии.

Футбольные клубы 
 «Русь» — футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Русь» — футбольный клуб из Волгограда.
 «Русь» — женский футбольный клуб из Москвы.
 «Русь» — название футбольного клуба «Говерла» из города Ужгорода в 1925—1946 годах.
 «Русь» — историческое название футбольного клуба «Фетровик» из города Хуст Закарпатской области.
 «Звезда-Русь» — название футбольного клуба «Звезда» из посёлка Городище Волгоградской области в 1992—1993 годах.

Прочее 

 «Русь» — расформированная часть специального назначения внутренних войск МВД России.
 «Русь» — резиденция президента России.
 «Русь» — российская пилотажная группа.
 «Русь» — крупнейший торговый центр в Тольятти.
 «Межрабпом-Русь» — советская киностудия.
 Партия «РУСЬ» (Украина).
 Партии защиты российской конституции «Русь».
 35-й ОСН «Русь» — бывший украинский отряд СпН, ныне в составе ВВ МВД РФ.
 кинотеатр «Русь» — кинотеатр в Архангельске.
 кинотеатр «Русь» — кинотеатр в Луганске.

См. также 
 Русь изначальная

Примечания